QWS steht für:
 Flugplatz Nowy Targ (IATA-Code), Polen
 ein Blitzschutzelement bei Antennen, für 

qws steht für:
 Sihuas (ISO-639-3-Code), Dialekt des Ancash-Quechua

Abkürzung